Cette liste présente les matchs de l'équipe de Suisse de football par adversaire rencontré depuis sa création en 1905.

Histoire 
La sélection suisse a eu l'occasion de rencontrer de nombreuses nations à travers le monde. Elle affronte sa première équipe non-européenne en 1924, lors de la finale des Jeux olympiques d'été jouée contre l'Uruguay. L'équipe suisse se déplace pour la première fois sur un autre continent en 1950 à l'occasion de la Coupe du monde au Brésil, où elle affronte la Yougoslavie, le pays hôte et le Mexique. Elle joue contre le Maroc, sa première équipe africaine, en 1963. La « Nati » rencontre enfin une équipe de la Confédération asiatique, les Émirats arabes unis, en 1992, et une équipe océanienne, l'Australie, en 2010. Cette dernière fait cependant partie de la Confédération asiatique depuis 2006 ; l'équipe suisse n'a donc jamais affronté une équipe de la Confédération d'Océanie.

Bilan par confédération 

De ses débuts en février 1905 à décembre 2022, l'équipe de Suisse a joué  pour un bilan de 298 victoires, 186 matchs nuls et 359 défaites, face à 90 nations différentes. Parmi elles, on compte cinq équipes disparues, toutes européennes : l'Allemagne de l'Est, la Sarre, la Tchécoslovaquie, l'URSS et la Yougoslavie.

A

Albanie

Algérie

Allemagne

Allemagne de l'Est

Andorre

Angleterre 
Jusqu'en 1933, la Suisse n'a affronté qu'une sélection anglaise composée de joueurs amateurs, enregistrant pourtant la plus lourde défaite de son histoire, tous adversaires confondus, un cinglant 9-0 au Landhof de Bâle en 1909.

Argentine

Australie

Autriche

Azerbaïdjan 
Confrontations entre l'équipe d'Azerbaïdjan et l'équipe de Suisse :

B

Belgique

Biélorussie

Bolivie

Bosnie-Herzégovine

Brésil

Bulgarie

C

Cameroun

Canada

Chili

Chine

Chypre

Colombie

Corée du Sud

Costa Rica

Côte d'Ivoire

Croatie

D

Danemark

E

Écosse

Égypte

Émirats arabes unis

Équateur

Espagne

Estonie

États-Unis

F

Îles Féroé

Finlande

France

G

Géorgie

Ghana

Gibraltar

Grèce

H

Honduras

Hongrie

I

Irlande (république d'Irlande)

Irlande du Nord

Islande

Israël

Italie

J

Jamaïque

Japon

K

Kenya

Kosovo

L

Lettonie

Liechtenstein

Lituanie

Luxembourg

M

Malte

Maroc

Mexique

Moldavie

Monténégro

N

Nigeria

Norvège

O

Oman

P

Panama

Pays-Bas

Pays de Galles

Pérou

Pologne

Portugal 
Pendant 50 ans, la Suisse est restée invaincue en compétition officielle contre le Portugal. Le , dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 1938, la Suisse bat le Portugal sur l'unique rencontre (2-1). Pour le prochain match officiel, les deux nations se retrouvent en 1969 lors des qualifications de la Coupe du monde 1970. Face à un Portugal qui avait terminé troisième de la Coupe du monde de football 1966, la « Nati » va remporter une victoire de prestige en terre étrangère (2-0) et assurer le nul à domicile (2-2). Elle tient également en échec les Portugais deux fois lors des qualifications pour l'Euro 1988 (1-1 ; 0-0). La série prend cependant fin après être restée en vigueur pendant  lors des éliminatoires de la Coupe du monde 1990. Les Suisses perdent la double rencontre (1-3 ; 1-2) ce qui marque la fin de la bénédiction. À noter que, après ces confrontations, la Suisse remporte deux matches officiels contre le Portugal, un match sans enjeu de l'Euro 2008 à domicile, ainsi que pour les qualifications pour la Coupe du monde 2018, à chaque fois 2-0. Cependant, Suisse s'incline face aux Portugais sur ce même score lors du match retour de ces éliminatoires.

Q

Qatar

R

Roumanie 

* Ce match qui fut un match nul à l'origine (2-2), fut remporté sur tapis vert par la Suisse, car la Roumanie aligna un joueur non sélectionnable et la FIFA sanctionna par une victoire suisse sur tapis vert.

Russie 
Après la chute de l'Union soviétique, la Nati rencontre la Sbornaïa pour la finale de la  à Hong Kong en 1997. La rencontre est une nouvelle roulette russe. La Russie défait la Suisse qui voit le titre lui échapper (1-2). Les deux sélections se recroisent pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2002 et la double rencontre tourne au cauchemar pour la Suisse qui s'incline à domicile (0-1), avant de s'effondrer à Moscou (0-4). Le tirage au sort des qualifications de l'Euro 2004 place la Russie et la Suisse à nouveau dans la même poule. Les matchs entre les deux nations tournent au déjà vu puisque les Suisses tiennent le nul à domicile (2-2) avant de sombrer à Moscou (1-4). Cette énième déroute contre la Russie n'empêchera toutefois pas la qualification de la Suisse pour la compétition qui voyagera au Portugal, comme la Russie.

S

Saint-Marin

Sarre

Serbie

Slovaquie

Slovénie

Suède

T

Tchécoslovaquie

Tchéquie

Togo

Tunisie

Turquie

U

Ukraine 

* Match remporté sur tapis vert à la suite de la mise en quarantaine de l'équipe d'Ukraine, avant la rencontre, en raison de plusieurs cas de Covid-19 recensés au sein de son effectif. L'équipe d'Ukraine est reconnue responsable de l'annulation du match par l'UEFA.

Union soviétique

Uruguay

V

Venezuela

Y

Yougoslavie

Z

Zimbabwe

Notes et références 

Football en Suisse
Suisse
Matchs équipe de Suisse football adversaire